Балалу́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Балалуев, Алексей Андреевич (1914—1946) — Герой Советского Союза.
 Балалуев, Анатолий Анатольевич (род. 1976) — российский футболист, нападающий.